Buttkuhnen ist der Name mehrerer ehemals ostpreußischer Orte, die heute in Polen bzw. Russland liegen:

 Buttkuhnen, 1938–1945 Bodenhausen, Kreis Goldap, seit 1945 Botkuny, Dorf im Powiat Gołdapski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Buttkuhnen, 1938–1946 Tilsental, Kreis Tilsit-Ragnit, seit 1946 Pokrowskoje (Kaliningrad, Tschernjachowsk), Siedlung im Rajon Tschernjachowsk, Oblast Kaliningrad, Russland